Князь Алекса́ндр Никола́евич Ку́гушев () — русский и советский
инженер, специалист в области строительных конструкций, отопления и вентиляции. Профессор.

Биография 
Из дворянского рода Кугушевых. Родился в имении своего отца, князя Н. И. Кугушева (село Покровская Варежка Пензенской области). Общее образование получил в Саратовском реальном училище. В 1886 году поступил в Петербургский институт гражданских инженеров, который окончил в 1891 году по первому разряду с награждением серебряной медалью за архитектурные проекты. Был причислен к Техническо-строительному комитету Министерства внутренних дел.

В 1893 году назначен ассистентом при кафедре строительного искусства в Ново-Александрийский институт сельского хозяйства и лесоводства и в 1900 году утверждён в звании адъюнкт-профессора того же института. Во время пребывания в институте руководил работами по капитальному переустройству института.

С 1901 года был экстраординарным профессором Варшавского политехнического института по кафедре строительного искусства. В течение 16 лет занимал должность Учёного секретаря инженерно-строительного отделения института, а с 1914 года по причине болезни декана этого факультета исполнял его обязанности вплоть до марта 1917 года.

В 1916 году из-за Первой мировой войны Варшавский политехнический институт переехал в Нижний Новгород. На состоявшемся 22 марта 1917 года общем собрании профессоров, преподавателей и лаборантов института Кугушев был избран временным директором института. 2 октября 1917 года утверждён в должности ректора Нижегородского (бывшего Варшавского) политехнического института.

В 1918 году перешёл в Нижегородский государственный университет на должность заведующего кафедрой отопления и вентиляции, декана инженерно-строительного факультета. После реорганизации университета в 1930 году перешёл на работу в Нижегородский строительный институт на должность профессора, заведующего кафедрой отопления и вентиляции, где проработал до выхода на пенсию в 1949 году.

В 1943 году защитил диссертацию «О некоторых приближенных методах расчета остывания и нагревания тел простейшей формы» на соискание ученой степени кандидата технических наук.

Автор многих научных работ, нескольких изобретений. По его проекту построен первый пешеходный мост через Почаинский овраг.

Жил в городе Горьком. Скончался 21 января 1951 года, похоронен на Бугровском кладбище.

Награды 
14 апреля 1913 года произведён в чин действительного статского советника. 

Имел награды: орден Святой Анны 3-й степени (1903), орден Святого Станислава 2-й степени (1906), орден Святого Владимира 4-й степени (1910), медаль «В память царствования императора Александра III», медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых».

09 января 1943 года награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Библиография 
 «Теплосохраняемость помещений для животных» («Записки Ново-Александровского института», IX т., 1896);
 «Нефтяной газовый завод Ново-Александрийского Института» (ib., XII т., 1899);
 «Новый прибор для вычерчивания кривых конических сечений» (ib., XII т., 1899 г. и «Технический сборник», 1899, № 12);
 «Водопроводы и водостоки Ново-Александрийского Института» («Записки Ново-Александровского института», XIV т., 1901);
 «Расчет труб для водяного и парового отопления низкого давления» («Известия Варшавского политехнического института», 1904);
 «Определение объёмов земляных работ»;
 «О некоторых приближенных методах расчета остывания и нагревания тел простейшей формы»;
 «Теоретические обоснования для однотрубной системы водяного отопления» (Горький, 1948. – 86 с.);
 «Метод веревочного многоугольника в применении к решению некоторых теплотехнических задач при переменном состоянии теплового потока» (Труды Горьк. инж.-строит. ин-т им. В.П.Чкалова ; Вып. 6, 1939);
 «Определение объема вентиляционного воздуха. Теплообмен через подвижную среду» (Труды Горьк. инж.-строит. ин-т им. В. П. Чкалова ; Вып. 17, 1941).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Александр
Выпускники Саратовского первого реального училища
 Инженеры Российской империи
 Инженеры РСФСР